Indonesië
 Tanjung Lago (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Lago (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra